Argavand, comune armeno della provincia di Ararat
Argavand, comune armeno della provincia di Armavir